Landkreis Bad Kreuznach
 Bad Kreuznach (stad)